Wereldkampioenschap dammen 1984 (toernooi)
Wereldkampioenschap dammen 1984 (match)